

Sigle 
Le sigle PKE peut signifier :
 Pluto Kuiper Express, un projet de mission spatiale de la NASA qui devait survoler Pluton et son satellite Charon puis un autre objet de la ceinture de Kuiper. Ce projet a été mis à l'étude en 1997 mais abandonné en 2000 ;
 , l'ancien nom de , une compagnie polonaise de production d'électricité ;
 , un procédé de cryptographie asymétrique.

Code 
Le code PKE peut faire référence :
 à l'aéroport de Parkes (Nouvelle-Galles du Sud, Australie), d'après la liste des codes AITA des aéroports ;
 au powiat de Kępno (voïvodie de Grande-Pologne), dont c'est la plaque d'immatriculation.

Symbole 
 Le symbole pK représente le cologarithme du produit ionique (ou constante de dissociation) de l'eau : .